Пе́йпсиээре () — волость в Эстонии, в составе уезда Тартумаа.

География 

Волость расположена на востоке Эстонии, на низменности между Чудским озером и Вооремаа. Длина прибрежной полосы составляет около 40 км. Почти половина внесённых в земельный кадастр угодий (49 % или около 32 000 га) — это леса, и треть (24 % или около 16 000 га) — возделываемая земля. Природные луга составляют 7 %  от территории волости.

Через волость протекает 11 рек, в том числе Эмайыги, которая в деревне Праага впадает в Чудское озеро. На территории волости находятся 11 природных озёр и 10 заливных и искусственных озёр. Природные ископаемые: торф и песок.

В городе Калласте, на западном берегу Чудского озера, находится примечательное  длиной около 200 метров, где открывается розовато-желтоватый и красно-коричневый, с белыми вкраплениями слоистый мелкозернистый песчаник девонского периода. Охраняется государством.

На территории волости полностью или частично находятся два природный парка — Алатскиви и Кяэпа, 5 заповедников — Падакырве, Пейпсивеэре, Пяхклисааре, Тяхемаа и Вялги, 3 природоохранных области, 2 охраняемых государством парка,  15 единичных природоохранных объектов. Доля охраняемой земли составляет 7,6 % от общей площади волости, что значительно больше средней по Эстонии (4,4 %).

Площадь волости — 652,16 км2, плотность населения в 2019 году составила 8,4 человека на 1 км2.

История 
Волость Пейпсиээре была образована 23 октября 2017 года в результате административно-территориальной реформы путём объединения волостей Алатскиви, Пала, Вара, Пейпсиээре и города Калласте. Административный центр волости — посёлок Алатскиви.

Волость Пейпсиээре исторически является очень своеобразным регионом: здесь переплелись три культурных пространства — русское старообрядчество, немецко-балтийская мызная культура и культура эстонского крестьянства. Это нашло отражение и в архитектуре: здесь есть как лютеранские и православные церкви, так и молитвенные дома староверов.

На территории волости находятся 347 памятников искусства (в основном иконы в церквях), 37 памятников архитектуры, 47 памятников археологии и 26 памятников истории.

Символика 
Герб: в нижней части закруглённого  золотистого щита изображена  синяя надвратная башня замка, в верхней части с волнистым горизонтальным разрезом — серебристая рыба на синем фоне. При необходимости золотой цвет меняется на жёлтый, серебристый — на белый.
Флаг: на жёлтом полотнище синяя надвратная башня, в левой части — отделённая волнистой линией синяя полоса.

Надвратная башня символизирует замок Алатскиви и безопасность. Серебристая рыба изображает чудскую корюшку, синяя волнистая полоса символизирует Чудское озеро. Символика утверждена на заседании волостного совета 18 апреля 2018 года.

Население 
По данным Регистра народонаселения, в начале 2018 года в волости проживали  или около 10 % от общей численности населения уезда Тартумаа, из них  женщин и . За период 2003—2018 годов число жителей волости неуклонно снижалось, в среднем на 1,5 % в год. Это снижение происходило во всех возрастных группах, но особенно сильно в группе детей в возрасте от 7 до 18 лет (на 51 %).

Естественный прирост населения в волости негативный. За период 2013—2017 годов в среднем в год рождалось 45 детей и умирали 100 человек. Уменьшение численности населения ускоряет также отрицательный миграционный прирост. За вышеупомянутый период волость в год в среднем покидали 48 жителей.

Населённые пункты 
В составе волости Пейпсиээре 1 город, 4 посёлка и 84 деревни.

Город: Калласте.
Посёлки: Алатскиви, Варнья, Казепяэ, Колкья.
Деревни: Алайыэ, Аласоо, Ассиквере, Ванауссайа, Вара, Веа, Виртсу, Вяльги, Вяльякюла, Кадрина, Каргая, Кауда, Керессааре, Кесклахе, Киртси, Кодавере, Коканурга, Кокора, Кооса, Коосалаане, Кунингвере, Кусма, Куузику, Кыдеси, Лахе, Лахепера, Линалео, Люмати, Матьяма, Меома, Метсакиви, Метсанурга, Моку, Мустаметса, Наэлавере, Нина, Ныва, Оргемяэ, Падакырве, Пала, Папиару, Пасси, Пеатскиви, Пераметса, Пийбумяэ, Пийриварбе, Пилпакюла, Праага, Пуниквере, Пуси, Пыдра, Пылдмаа, Пыргу, Пяйкси, Раатвере, Ранна, Рехеметса, Рийдма, Ронисоо, Роотсикюла, Рупси, Сабури, Саваствере, Савиметса, Савка, Сассуквере, Сельгизе, Сипельга, Соокалдусе, Судемяэ, Сыыру, Сяргла, Сяэритса, Тагумаа, Тедрекюла, Торила, Торукюла, Тырувере, Тяхемаа, Унди, Хаавакиви, Хаапсипеа, Этенийди, Ятте.

Статистика 

Данные Департамента статистики о волости Пейпсиээре:

Число жителей на 1 января каждого года:

Число рождений:

Число смертей:

Зарегистрированные безработные:

Средняя брутто-зарплата работника:

В 2019 году волость Пейпсиээре занимала 64 место по величине средней брутто-зарплаты работника среди 79 муниципалитетов Эстонии.

Число учеников в школах:

Инфраструктура

Образование 
В волости три детских сада и три основных школы-детсада. Основное образование можно получить в пяти учебных учреждениях.

Медицина и социальное обеспечение 
Первичные медицинские услуги оказывает Центр здоровья в Алатскиви, где пять дней в неделю пациентов принимают семейный врач и медсестра. Жители волости могут также зарегистрироваться в список семейного врача в посёлке Вынну волости Каркси. Работает один стоматолог и одна аптека. Врачи-специалисты принимают в Тарту. Услуги по уходу и услуги социального обеспечения оказывает Центр по уходу «Пейпсивеэре» (SA Peipsiveere Hooldusravikeskus).

Дневной центр Вяльги оказывает социальные и бытовые услуги (прачечная, парикмахер, пользование компьютером, измерение кровяного давления, социальное консультирование, социальный транспорт к семейному врачу и пр.), а также организует проведение культурных и спортивных мероприятий для пожилых людей и лиц с особыми потребностями из деревень Мустаметса, Вяльги, Сяргла и Сельгизе.

Культура, досуг и спорт 
В волости работает 11 региональных библиотек, объединённых в единое учреждение — Центральная библиотека волости Пейпсиээре (Peipsiääre Valla Keskraamatukogu). 

В Алатскиви работает Школа искусств, имеющая три отделения: музыкальное (рояль, скрипка, гитара, флейта, пение, ударные музыкальные инструменты), танцевальное (народный танец, поп-танец) и художественное. По состоянию на 1 октября 2015 году в школе обучалось 80 учеников. В Вара работает кружок народного танца для взрослых Kiljak. Сельские общества действуют в Вяльги, Варнья, Кооса, Кокора, Ассиквере; в Алатскиви действует Общество сельских женщин (Alatskivi Maanaiste Selts); Народные дома работают в Колькья, Кооса, Пала, Ранна, Вара.

В Вара и Алатскиви работают Молодёжные центры, в Кооса — Молодёжный клуб. В волости есть охотничье общество.  

Спортивные объекты волости: футбольный стадион Калласте, спортзал школы Калласте, спортзал и стадион школы Алатскиви, спортхолл Vara Sport и др. 

В Калласте работают аэроклуб Alex & Alesx Aeroklub и футбольный клуб FC Peipsi. Спортклуб Juku в Алатскиви организует тренировки по игре  для молодёжи.

11 раз в год выходит волостная газета Peipsiääre Teataja, которую можно бесплатно взять в здании волостной управы, волостных центрах обслуживания, магазинах, библиотеках и на заправках, а также прочитать на сайте волостной управы.

Транспорт 
Жителей волости обслуживают 3 уездных автобусных маршрута: 747 (Пийбумяэ—Калласте—Алатскиви—Кооса—Тарту) , 816 (Тарту—Кавасту—Кооса—Алатскиви—Кокора—Мяйке—Ныва) и 817 (Ныва—Мяйке—Кокора—Алатскиви—Кооса—Кавасту—Тарту).

Жилая среда 
Жилой фонд волости в 2018 году насчитывал 3 320 частных домов и 91 многоквартирный дом. Больше всего частных домов в посёлке Алатскиви.

Отопление зданий в волости базируется на локальных котельных и индивидуальном отоплении, при этом запрещено применять тяжёлые топливные масла и каменный уголь. В крупных населённых пунктах есть центральное водоснабжение и канализация; другие хозяйства имеют личные колодцы. Проблем с телефонной связью и телекоммуникациями нет.

В октябре 2018 года была принята совместная программа волостей Йыгева, Муствеэ и Пейпсиээре на 2018—2023 годы, предусматривающая планирование, организацию и развитие утилизации отходов, а также необходимые для этого инвестиции, исходя из принципов экономичного производства и потребления.

В волости служат 2 региональных полицейских и 1 полицейский по работе с молодёжью. Работает отделение Общества защиты детей.

По данным эстонской полиции в 2015 году в регионе тогдашней волости Пейпсиээре уровень преступности был одним из самых высоких в Эстонии, а в волостях Алатскиви и Вара, а также в городе Калласте — одним из самых низких.

В городе Калласте и деревне Кооса работают общественные бани (цена билета для взрослого соответственно 3,20 евро за 1 час и 2 евро, детям до 7 лет бесплатно).

Экономика 
Основными видами деятельности в волости является рыболовство и лесозаготовка. На территории волости также есть несколько промпарков.

Крупнейшие работодатели волости по состоянию на 31 декабря 2019 года:

Достопримечательности 

Памятники культуры:
церковь Алатскиви — одна из примечательных деревенских церквей Эстонии в неороманском стиле; основное здание было построено в 1812 году, в 1866 году были добавлены хоры и поперечный придел, в 1890 году была возведён четырёхугольный западный ризалит;
церковь Архангела Михаила в Кодавере, построена в 1775—1777 годах; 
церковь Святой Бригитты в деревне Вара, впервые упомянута в 1669 году, к концу XIX века старая деревянная церковь была разрушена и в 1854—1855 годах по инициативе графа Сиверса была построена нынешняя каменная церковь;
храм Покрова Святой Богородицы в деревне Нина, построен в 1824—1828 годах по проекту псковского архитектора Якобсона; иконостас был перевезён из упраздненной церкви деревни Сенчицы Псковской епархии; 
замок-мыза Алатскиви;
охотничья мыза Сабури (Рупси), построена примерно в 1900 году бароном фон Нолькеном. Пример мызной архитектуры Эстонии начала 20-ого столетия, где полностью сохранились первоначальный облик, расположение помещений, элементы и детали внутреннего декора.

Другие достопримечательности:
молитвенный дом староверов Суур-Колкья; 
молитвенный дом староверов Вяйке-Колкья; 
молитвенный дом староверов Касепяэ; 
молитвенный дом староверов Варнья; 
музей староверов Колкья, где можно увидеть традиционную одежду староверов, предметы обихода, рукоделие, инструменты, фотографии, книги и др.;
музей Лийви, где есть возможность ознакомиться с родным хутором писателей Юхана Лийва и  и посетить постоянную выставку «Если бы я был поэтом»;
гостевой центр Причудья, находится в исконно русской рядной деревне староверов Колькья. Здесь можно принять участие в мастер-классах (печать на ткани, кручение верёвок, орнаментика металла, плетение филейных кружев, каллиграфия, создание кукол-оберегов, работа в кузнице); купить причудские товары ручной работы и сувениры эстонской ручной работы; посетить выставки и Музей цикория в художественной галерее Причудья.

Вдоль побережья Чудского озера проходит так называемый «Луковый путь» — богатый культурой регион, населённый как эстонцами, так и русскими, где, кроме прочего, традиционно выращивают знаменитый в Эстонии чудской лук. На Луковом пути можно посетить различные ремесленные мастерские, поучаствовать в мастер-классах по приготовлению блюд из местных продуктов, пожить в многочисленных лагерях, поучиться снимать фильмы, пойти в поход по источникам местных легенд, поиграть в диск-гольф, покататься по Чудскому озеру на байдарке, скутерах или под парусом.

Галерея

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт волости Пейпсиээре  

Волости Эстонии
Тартумаа
Административные единицы, образованные в 2017 году